E123:
 Пищевая добавка E123 (амарант) — краситель.
  — автомобильная дорога европейской маршрутной сети.